Larinus — рід жуків родини Довгоносики (Curculionidae). У науковій літературі для розрізнення із назвою підроду вживають позначення «Larinus s.l.» або «Larinus sensu lato» (тобто, «у широкому сенсі»)
 Larinus — підрід роду Larinus жуків родини Довгоносики (Curculionidae). У науковій літературі для розрізнення із назвою роду вживають позначення «Larinus s.str.» або «Larinus sensu stricto» (тобто, «у вузькому сенсі»)